Onderdistrict in Indonesië
 Tlogosari (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Bondowoso in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Tlogosari (Ayah), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Tlogosari (Tlogowungu), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Tlogosari (Giritontro), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Tlogosari (Donomulyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Tlogosari (Tirto Yudo), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Tlogosari (Tiris), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java